John Petersen – duński piłkarz, reprezentant kraju, zawodnik m.in. Hvidovre IF
 John Petersen – farerski piłkarz, reprezentant kraju, zawodnik m.in. B36 Tórshavn